Muro – miasto na Korsyce we Francji
 Muro – miasto na Majorce w Hiszpanii
 Murō – nieistniejąca już japońska wioska w prefekturze Nara.